Planchet (badkamer), een plankje waarop toiletartikelen geplaatst kunnen worden
 Planchet (romanpersonage)
 Ander woord voor een meettafel